PYN steht für:
 Payán Airport (IATA-Code), Landeplatz von Magüí Payán, Departamento de Nariño, Kolumbien

pyn steht für:
 Poyanawa (ISO-639-3-Code), Pano-Sprache in Acre (Bundesstaat), Brasilien

Abkürzung